Ким Соль Хён (; ) — южнокорейская актриса, певица, модель и филантроп, бывшая участница популярной группы AOA.

Ранние годы 
Ким Соль Хён родилась 3 января 1995 года в южнокорейском городе Пучхон и была младшим ребёнком в семье, после своей старшей сестры Джу Хён. Её мама работала учителем музыки по классу фортепиано, а отец занимался предпринимательством. Первый слог «Соль» в имени означает «снег». Актриса получила это имя от своего дедушки, который назвал её так из-за того, что в день её рождения был сильный снегопад. 

Соль Хён училась в корейской школе искусств, и будучи старшеклассницей в 2010 году приняла участие в конкурсе моделей для школьной униформы, в котором она стала победительницей. Финальный этап конкурса транслировался на канале Mnet, через программу её заметили рекрутеры FNC Entertainment. В том же году она прошла прослушивание в агентство и стала готовиться к дебюту в первой айдол женской группе компании. Она должна была стать клавишницей в подгруппе AOA Black, так как мама Соль Хён с детства учила её игре на фортепиано, но тренера FNC Entertainment обнаружили в ней хорошие танцевальные способности и она перешла в подгруппу AOA White, которые так и не получили своего официального дебюта.

Карьера

2012-2013: Начало певческой и актёрской карьер 
Впервые Соль Хён была представлена публике, как будущая участница новой женской группы от FNC Entertainment в клипе на песню «Severely» рок-группы FT ISLAND. 

30 июля 2012 года Соль Хён дебютировала в составе группы AOA с первым сингл-альбомом «Angel's Story» и лид-синглом «Elvis» на позиции саб-вокалистки, центра и ведущей танцовщицы. Сценический дебют состоялся 9 августа на сцене музыкального шоу M!Countdown канала Mnet.

Позднее в том же 2012 году Соль Хён совершила свой актёрский дебют в сериале «Моя дочь Со Ён». Параллельно со съёмками в сериале Соль Хён участвовала в продвижение песни «Get Out» из второго сингл-альбома AOA «Wannabe».

в 2013 году основная группа ушла на небольшой хиатус, вызванный неуспехом предыдущих синглов. Во время хиатуса AOA Соль Хён прошла кастинг в ежедневный сериал «Мой уродливый братец», в котором сыграла младшую сестру героя Чхве Тхэ Чжуна. За эту работу Соль Хён получила позитивные отзывы и похвалу за яркую и активную актёрскую игру. К концу года AOA сменили концепт на сексуальный, отказались от бэнда и 14 октября 2013 года вернулись на сцену с синглом «Confused» и четвёртым сингл-альбомом «». 

Благодаря успешным первым ролям и уже имеющемуся опыту модели, Соль Хён начала заключать свои первые сольные рекламные контракты.

2014-2016: Пик карьеры AOA и расцвет актёрской карьеры 
16 января 2014 года AOA вернулись на сцену с пятым сингл-альбомом «», спродюсированным . Альбом и сингл добились большого успеха, попав на 11-ое место в Gaon Digital Chart и на 8-ое место в Billboard K-Pop Hot 100. AOA так же смогли получить свою первую в карьере награду на музыкальном шоу . Тем не менее Соль Хён не участвовала в промоушене из-за травмы ноги и смотрела на победу своей группы по телевизору. 

В феврале 2014 года стало известно, что Соль Хён проходит кастинг в боевик «Каннамский блюз» с Ли Мин Хо и Ким Рэ Воном в главных ролях. Обойдя 500 конкуренток, Соль Хён получила свою первую роль в кино. Ради этого проекта она отказалась от роли в сериале «Король Отелей», в котором она уже начала сниматься.

В течение всего 2014 года AOA продолжали получать внимание публики, выпуская новые альбомы при сотрудничестве с , а так же дебютировали на японском рынке. Огромный успех «Like A Cat» помог закрепить быстро нарастающую популярность.

В 2015 году Соль Хён приняла участие в съёмках реалити-шоу «Храбрая Семейка», за что впоследствии получила свою первую награду в сфере развлечений на 14-ой Премии развлечений KBS.

10 февраля 2015 года стало известно, что Соль Хён сыграет свою первую главную роль в сериале «Апельсиновый Мармелад». Сериал не смог добиться ожидаемого успеха. Основными объектами негодования зрителей были неожиданные сюжетные скачки во времени и плохая актёрская игра Соль Хён. В том же году на экраны вышел «Каннамский блюз», за роль в котором СольХён получила множество номинаций от ведущих кинопремий и положительные отзывы от критиков. В интервью режиссёр фильма Ю Ха поделился, что, по его мнению, Соль Хён больше идёт быть актрисой, нежели певицей.

В июле 2015 года Соль Хён поступило предложение сыграть в фильме «Воспоминания убийцы», которое она приняла отказавшись из-за этого от роли в фильме «С Богами: Два мира».

В том же году AOA выпустили свой третий мини-альбом и свой самый большой хит «Heart Attack», а так же снялись в нескольких собственных реалити-шоу. 

К концу 2015 года количество реклам с Соль Хён, как сольных так и групповых, достигло более 17 контрактов, что позволило общественности дать ей титул «Национальная IT-Girl» или же «Национальный Тренд». Большую популярность ей принесло сотрудничество с SK Telecom. Специфичная поза Соль Хён с рекламного баннера для SK Telecom стала культовой, и теперь именуется не иначе как «поза Соль Хён». Так же в 2015 году Соль Хён стала амбассадором Южной Кореи для туристов на равне с актёром Ли Мин Хо и пингвинёнком Пороро.

В январе 2016 года Соль Хён получила награду «Модель года», и у же в марте она была выбрана в качестве амбассадора национальных выборов.

Апреле 2016 года успешность карьеры AOA омрачилась после споров вокруг нового реалити-шоу «Channel AOA» на канале OnStyle Live, из-за чего группе пришлось сократить промоушен с четвёртым мини-альбомом «Good Luck». С того момента популярность группы пошла на спад.

2017- 2020: Развитие актёрской карьеры и угасание AOA 
В январе 2017 года AOA выпускают свой первый и последний студийный альбом «Angel's Knock» с двумя заглавными синглами «Bing Bing» и «Excuse me», который не добивается ожидаемых успехов и еле как окупил себя. Из-за этого после проведения первого концерта AOA в Сеуле, группа уходит на хиатус. 

Во время продвижения альбома, на одном из шоу Соль Хён спросили почему она ещё не купила себе квартиру, на что актриса ответила, что пока что не может себе этого позволить, ведь не смотря на то, что за 2016 год она снялась в 20 рекламных кампаниях, по контракту она разделила весь свой доход с компанией и участницами группы.

В апреле же Соль Хён покупает свой собственный дом и переезжает туда из общежития AOA.

В июне 2017 года из AOA уходит главная вокалистка Чоа, из-за чего общее будущие группы становится неясным. Появились сообщения об продление контракта Соль Хён с FNC Entertainment, на что агентство отвечает:«Ещё слишком рано для разговоров о продлении контрактов. Имеются некоторые моменты, которые необходимо обсудить».В июле того же года месяце становится известно, что Соль Хён снимется в историческом эпическом боевике «Великая Битва». Ей была предложена роль предводительницы женского арбалетного батальона по имени Бэк Ха, которая является младшей сестрой главного героя в исполнение Чо Ин Сона. В сентябре на экраны выходит фильм «Воспоминания убийцы», за роль в котором Соль Хён получает положительные отзывы от критиков и зрителей.

В 2018 году Соль Хён стала корейским амбассадором итальянского модного дома Gucci, весь год принимав участие в мероприятиях бренда.

28 мая 2018 года AOA вернулись с пятым мини-альбомом «Bingle Bangle», который стал одним из хитов того сезона. 

19 сентября 2018 года на экраны вышел фильм «Великая Битва». Для роли Бэк Ха Соль Хён стала посещать школу каскадёров, обучаться фехтованию и езде на лошади. Фильм быстро окупился в прокате, и собрал положительные отзывы.

В январе 2019 года на трансляции в V Live Соль Хён и Джи Мин объявили о том, что AOA готовятся к новому релизу и фан встрече в Японии. Тем не менее, камбэк был отменён из-за ухода другой участницы из коллектива. Через месяц было объявлено о возвращение Соль Хён на малые экраны в сериале-сагыке «Моя страна» от канала JTBC. Это был первый сериал Соль Хён после «Апельсиновый Мармелад», который вышел на тот момент более четырёх лет назад

12 мая 2019 года FNC Entertainment, что Соль Хён продлила свой контракт с агентством в качестве участницы AOA, актрисы и модели.

Во второй половине 2019 года Соль Хён в качестве участницы AOA принимала активное участие в шоу Queendom от канала Mnet, готовилась к релизу шестого мини-альбома «New Moon» и завершала съёмки в сериале-сагыке «Моя страна», который тогда уже начали транслировать.

В 2020 году Соль Хён стала корейским амбассадором американского модного дома Coach и Nike Air Max. Так же подтвердила своё участие в съёмках сериала tvN «День и Ночь» в паре с Намгун Мином.

3 июля 2020 года бывшая участница AOA Квон Мин А обвинила на тот момент действующую участницу Джи Мин в издевательствах, а других участниц назвала сторонними наблюдателями. Из-за разразившегося скандала публика потребовала ухода Соль Хён из каста сериала «День и Ночь», но актриса осталась в проекте, хотя не принимала активного участия в его промо.

2021- настоящее время: Деятельность только в качестве актрисы 
После окончания трансляции сериала  «День и Ночь» в январе 2021 года, Соль Хён взяла перерыв от какой-либо деятельности и вернулась лишь в августе, открыв свой YouTube канал. В октябре FNC Entertainment подтвердили, что Соль Хён вернётся к работе, взявшись за роль в сериале «Список покупок убийцы» от tvN. Данный проект вышел в эфир в апреле 2022 года и позволил Соль Хён полностью вернуться в работу. Параллельно актриса взялась за роль Саммер в ромкоме «Я ничего не хочу делать» в паре с актёром Лим Сиваном.

В июне 2022 года Соль Хён стала лицом бренда Chloe.

Личная Жизнь 
Соль Хён является католичкой. В католичестве её зовут Изабелла.

Её лучшие друзья — Хичоль из Super Junior, Джи Мин и комедиантка Ким Шин Ён. Они называют друг друга ШинКимЧи.

Отношения 
В августе 2016 года новостной портал Dispatch рано утром опубликовали статью с фотографиями со свиданий Соль Хён и Зико из Block B. Оба артиста подтвердили, что находятся в отношениях уже больше пяти месяцев, но из-за задержки выхода заявления от стороны Зико, начались разговоры, что молодой человек опровергает слухи. На самом же деле задержка была вызвана нахождением артиста в Японии — во время выхода новости он спал и агентство не могло с ним связаться. Данная новость стала сенсацией, так как на первый взгляд Соль Хён и Зико ничего не связывало. Через месяц в СМИ поступили заявление от агентств, в котором они сообщили, что молодые люди расстались из-за сильного давления со стороны общественности.

В 2017 году начали распространяться слухи о воссоединение Соль Хён и Зико, на что рэпер попросил перестать это делать и что слухи не соответствуют действительности.

На протяжение всего 2019 года в сети активно спекулировали слухами об отношениях Соль Хён и актёра Нам Джу Хёка, которые предположительно сблизились в 2018 году во время съёмок фильма «Великая Битва». Но никто не из актёров слухи не комментировал.

Филантропия 
В 2017 году Соль Хён пожертвовала 50 миллионов вон в фонд «Bridge of Hope» в помощь жертвам крупного землетрясения в городе Пхохан. С этого начался её путь благотворительности.

29 декабря 2017 года Соль Хён совместно с Джи Мин организовали благотворительное мероприятие по раздаче кофе и кружек с автографами. Все собранные деньги были переданы в благотворительный фонд «LOVE FNC» на постройку новой школы в Мьянме. Через пару месяцев Соль Хён добровольно вызвалась отправиться в волонтёрскую поездку в Мьянму вместе со своим коллегой Ли Джон Шином, чтобы доставить туда собранные деньги, еду и медикаменты для детей.

Так же в декабре 2017 года Соль Хён совместно с Ким Мин Соком из MeloMance записали Рождественское попурри-видео для музыкального портала «Dingo» с сурдопереводчиками из корейской школы для глухих детей, в которую Соль Хён так же пожертвовала 50 миллионов вон. 

В декабре 2018 года Соль Хён сделала два пожертвования через фонд «Community Chest of Korea» по 50 миллионов вон для молодёжи, находящейся в трудной финансовой ситуации, и для детей из неблагополучных семей. За пожертвование в 100 миллион вон за короткий промежуток времени Соль Хён удостоилась членства в благотворительном фонде «Community Chest of Korea Honor Society». Она является третьей участницей женской группы, которые присоединились к данному фонду, после участницы группы Girl's Generation Юны, и певицы и актрисы Сюзи.«С тех пор, как я поняла, что есть много детей живущих в ужасных условиях, которые младше меня, я не могла перестать думать об этом. До сих пор я получала так много поддержки от других, поэтому я хочу вернуть хотя бы часть от этого».В январе 2019 года Соль Хён стала участницей благотворительной акции «Save Bears», которая занимается защитой и поддержкой популяции медведей на планете.

В декабре Соль Хён сделала пожертвование в 50 миллионов вон, чтобы помочь детям из малоимущих семей с онкологическими заболеваниями. Пожертвование было сделано через благотворительный фонд «LOVE FNC» и направлено в клинику Samsung Medical Center, в которой дети смогут получить необходимое лечение. «Я была проинформирована о ситуации и решила сделать пожертвование детям и подросткам, которые не могут позволить себе операции из-за отсутствия денег на медицинские расходы».Через некоторое время в свой день рождение 3 января 2020 года Соль Хён пожертвовала дополнительные 50 миллионов вон благотворительный фонд «LOVE FNC» на строительство приютов для детей. в том же месяце Соль Хён в качестве представителя благотворительной организации «Community Chest of Korea Honor Society» провела мероприятие в детском саду Сеула вместе с первой леди Южной Кореи, Ким Чон Сук, и министром здравоохранения и социального обеспечения страны.

В марте 2020 года Соль Хён пожертвовала от имени своей семьи 50 миллионов вон для помощи пострадавшим от коронавируса.«Я была очень расстроена новостями из СМИ о том, что большинство заражённых — это либо пожилые люди, либо дети. Я надеюсь, что данные средства так же станут стимулом для медицинского персонала и работников карантинных зон, которые работают над вакцинацией и предотвращением распространения вируса».В феврале 2021 года Соль Хён была назначена послом по связям с Корейским Обществом по Борьбе с Раком печени.«Несколько лет назад моей бабушке по материнской линии, с которой я выросла, диагностировали рак печени. Когда я впервые услышала эту новость, я была шокирована и сбита с толку, поскольку у неё не было абсолютно никаких симптомов. К счастью, обнаружено это было на ранней стадии, поэтому она смогла получить надлежащее лечение и вот уже как пять лет живёт освобождённой от болезни судьбой. В связи с этим значимым событием в моей жизни я начала интересоваться подробностями гепатоцеллюлярной карциномы, и врач, который всё это время заботился о моей бабушке, предложил мне стать послом корейской ассоциации по борьбе с раком печени: я взяла на себя данную роль в надежде, что это станет хорошей возможностью поделиться необходимой информацией о карциноме с бóльшим количеством людей. Если рак печени обнаружен на ранней стадии, лечение возможно, но обнаружить его так рано достаточно трудно из-за редкости проявлений симптомов. Вот почему открытие этой болезни на ранней стадии так важно. Я надеюсь, что мы все сможем периодически проходить обследования, чтобы предотвратить рак печени».

Скандалы и разногласия 
В 2015 году во время участия Соль Хён в шоу «Храбрая Семейка»,  в одном из эпизодов комик Пак Мён Су подвергся критике за то, что ударил Соль Хён по голове  из-за того, что та случайно разбила яйцо для ужина. Не смотря на то, что комик извинился за своё поведение сразу же в выпуске, подобные действия привлекли внимание общественности и мнения разделились. Тем не менее Пак Мён Су извинился перед Соль Хён публично ещё раз. В том же году на шоу «Счастливы вместе 3» лучший друг Соль Хён Хичоль из Super Junior поднял эту тему, обратившись к Пак Мён Су:«Для меня всё выглядело так словно ты ударил Соль Хён. Я считаю, что на на женщин нельзя поднимать руку».В 2018 году Соль Хён попала в «феминистический спор». В мае того года Соль Хён в своём аккаунте в Instagram отписалась более чем от 30 пользователей, в том числе и от певицы IU, Ю А Ина, Пак Шин Хе и Ю Бён Джэ. Параллельно Соль Хён подписалась на известную своими феминистическими взглядами участницу группы f(x) Луну и лайкнула пост Сюзи с поддержкой жертвы сексуального насилия YouTube блогера Ян Е Вон. Соль Хён была «обвинена» в феминистических настроениях и ненависти к мужчинам. Данный скандал начал выходить из под контроля, когда антифеминистические организации создали и направили в Голубой Дом петиции за смертную казнь Сюзи и всех, кто поддержал Ян Е Вон публично. Так же это повлекло многочисленные отписки от аккаунта Соль Хён в Instagram.  Так как всё происходило в преддверии выхода пятого мини-альбома AOA «Bingle Bangle», репортёры на шоу-кейсе спросили у Соль Хён, почему она отписалась от IU, Ю А Ина, Ю Бён Джэ. и др., и было ли это связано с феминизмом, так как в то же самое время она зафолловила Луну из f(x). На что Соль Хён ответила:«На самом деле я просто подумала, что я подписана на слишком большое количество людей и что мне пора немного почистить список подписок, но я сразу же остановилась, когда увидела, что из-за этого стали распространяться слухи. Так как это привлекло такое внимание людей, я решила больше ничего в своих подписках не трогать».Что касается вопроса о правах женщин, то она отметила:«Я всегда очень интересовалась социальными вопросами. Я стараюсь ознакомиться с мнением каждого».

2016 - Скандал с историей 
В 2016 году AOA запустили своё собственное реалити-шоу «Channel AOA» на канале OnStyle Live. В одном из выпусков от 3 мая Соль Хён и Джи Мин участвовали в квесте на время, в котором должны были узнать по фотографиям известных людей от исторических личностей до современных актёров и вписать их имена. На одной из фотографий девушки не узнали деятеля корейского национально-освободительного движения Ан Чун Гына и несколько раз назвали его другими именами, подумав, что на фотографии японец. Так же Соль Хён искала его фотографию в сети, что добавила негодования общественности. Соль Хён и Джи Мин обвинили в невежестве по отношению к истории своей собственной страны.

Всё случилось перед релизом четвёртого мини-альбома AOA «Good Luck», который нельзя было отменить. Соль Хён и Джи Мин принесли публичные извинения за своё невежество перед прессой во время шоу-кейса к выходу альбома. Так же извинилась и съёмочная команда за ошибку продюсеров, ведь вдобавок стало известно, что сами участницы группы попросили вырезать материал с квестом из выпуска, но им отказали.«Мы приносим свои извинения всем зрителям 4 эпизода «Channel AOA». Ошибка продюсеров очевидна, и мы просим прощения за беспокойство стольких людей. Нам очень жаль, ведь AOA тоже пострадали. Мы обещаем проверять всё тщательнее в будущем».Выпуск удалили и перезалили с уже вырезанной частью Соль Хён и Джи Мин , что не помогло урегулировать скандал. В итоге промоушен AOA с «Good Luck» пришлось сократить. Соль Хён и Джи Мин опубликовали в своих аккаунтах в Instagram извинения и покинули социальные сети на несколько месяцев:«Здравствуйте. Это Соль Хён из АОА. Я искренне прошу прощения у всех, кто был недоволен моей неграмотностью в истории в течение выпуска «Channel AOA» на канале OnStyle Live 3 мая. Как гражданину Южной Кореи, мне следовало показать достойный уровень знания истории своей страны, но я не справилась, и это заставило меня осознать многие вещи, над которыми я теперь размышляю. Мне стыдно за то, что произошло, и я глубоко раскаиваюсь перед теми, кого я заставила чувствовать себя не комфортно. Слова, сказанные мне за все это время, я сохраню в сердце и буду упорно работать, чтобы стать более благоразумной. Еще раз, мои глубочайшие извинения».В защиту Соль Хён и Джи Мин выступил Джу Джин О, профессор исторического факультета Университета Сонмун и председатель комитета по вопросам обучения демократического общества истории:«Историческое невежество Сольхён и Джи Мин, а также неспособность Джи Мин узнать Ан Чун Гына, без сомнения, стали горячей темой обсуждения в Интернете. Конечно, их действия не заслуживают похвалы. Однако я не думаю, что они заслуживают такой резкой критики. Стоит ли расстраиваться по поводу отсутствия исторических знаний у тех, кто не был внимателен к учебе и тренировался, чтобы стать знаменитостью? Разве не достаточно сказать «Это ерунда» и двигаться дальше? Я считаю, что канал, который выпустил этот эпизод без редактирования, хотя это не было прямой трансляцией, должен быть ответственнее. Грустно, что корейская общественность слишком много ожидает от звезд, которые не являются государственным должностными лицами и не выступают в качестве представителей, и критикуют их за малейшую ошибку».Позднее стало известно, что девушки посещали лекции по истории у преподавателя Чхве Тэ Сона, чтобы подтянуть свои знания.

Фильмография

Награды

Примечания 

Музыканты AOA